Richard Wilson (1714 – 1782), pintor galés
 Richard Wilson (1936), actor escocés
 Richard Wilson (1915 – 1991), productor y director cinematográfico estadounidense